

Aeronautica 
 Boeing B-52 Stratofortress – bombardiere strategico della Boeing

Codici 
 B52 – negli scacchi, codice ECO della variante di Mosca della difesa siciliana

Musica 
 The B-52's – gruppo musicale statunitense

Altro 
 B-52 – cocktail